Leopoldo, Príncipe Regente da Baviera (1821) — pai do rei Luís III da Baviera
 Leopoldo, príncipe da Baviera (1846) — filho do antecessor e irmão do rei Luís III

Desambiguação